Colin Wilson (n. 1931) – scrittore britannico
 Colin Wilson (n. 1933) – calciatore australiano
 Colin Wilson (n. 1949) – illustratore e autore di fumetti neozelandese
 Colin Wilson (n. 1989) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Colin St John Wilson (n. 1922) – architetto e scrittore britannico
 Colin Wilson – produttore cinematografico statunitense